Літори́на (Littorina) — рід невеликих морських равликів, що мешкають в літоральній зоні на скелястих берегах. В Європі мешкають 9 видів, всього понад 20 видів. За назвою цього молюска було назване Літоринове море, що існувало на місці сучасного Балтійського моря.

Види
Містить такі види: 
 
 Littorina aleutica Dall, 1872
 Littorina arcana Hannaford-Ellis, 1978
 Littorina brevicula (Philippi, 1844)
 Littorina compressa Jeffreys, 1865
 Littorina fabalis (Turton, 1825)
 Littorina horikawai Matsubayashi & Habe in Habe, 1979
 Littorina islandica Reid, 1996 †
 Littorina kasatka Reid, Zaslavskaya & Sergievsky, 1991
 Littorina keenae  Rosewater, 1978  
 Littorina littorea (Linnaeus, 1758)
 Littorina mandshurica (Schrenk, 1861)
 Littorina natica Reid, 1996
 Littorina obtusata (Linnaeus, 1758)
 Littorina petricola Arnold, 1908 †
 Littorina plena Gould, 1849
 Littorina remondii Gabb, 1866 †
 Littorina saxatilis (Olivi, 1792)
 Littorina scutulata Gould, 1849
 Littorina sitkana Philippi, 1846
 † Littorina sookensis  Clark & Arnold, 1923 
 Littorina squalida  Broderip & Sowerby, 1829 
 Littorina subrotundata  (Carpenter, 1864) 
 Littorina varia 
 Littorina zebra 

Зведені в синоніми
 Littorina aestuarii Jeffreys, 1865: синонім Littorina obtusata (Linnaeus, 1758)
 Littorina affinis d'Orbigny, 1839: синонім Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Littorina angulifera синонім Littoraria angulifera (Lamarck, 1822)
 Littorina arenica Jay, 1839: синонім Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Litorina arenica Dunker, 1845: синонім Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Littorina canariensis d'Orbigny, 1839: синонім  Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Litorina globosa Dunker, 1845: синонім  Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Littorina granularis Gray, 1839: синонім Echinolittorina miliaris (Quoy & Gaimard, 1833)
 Littorina lamellosa Souverbie, 1861: синонім Fossarus lamellosus (Souverbie, 1861)
 Littorina marnat Potiez & Michaud, 1838: синонім Echinolittorina punctata (Gmelin, 1791)
 Littorina obesa (G.B. Sowerby, 1832): синонім Littoraria coccinea (Gmelin, 1791)
 Littorina petraeus (Montagu, 1803): синонім Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758)
 Littorina planaxis G.B. Sowerby I, 1844: синонім  Tectarius striatus (King & Broderip, 1832)
 Littorina saxatilis jugosa Montagu, 1803: синонім Littorina saxatilis (Olivi, 1792)
 Littorina saxatilis nigrolineata Gray, 1839: синонім Littorina saxatilis (Olivi, 1792)
 Littorina striata синонім Tectarius striatus (King & Broderip, 1832) 
 Littorina undulata Gray, 1839: синонім Littoraria undulata (Gray, 1839)
 Littorina unifasciata antipodum: синонім Austrolittorina antipodum (Philippi, 1847) 
 Littorina ziczac синонім Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791)
 Littorina zonaria Bean, 1844: синонім Littorina saxatilis (Olivi, 1792)

Джерела

Hypsogastropoda
Роди молюсків